Альбе́рт Пинта́т Сантола́рия (; род. , ) — премьер-министр Андорры с 30 марта 2005 года по 5 июня 2009 года.

Биография 
Окончил университет Фрибура (Швейцария) по специальности экономика в 1967 году. Член Либеральной партии Андорры, посол в различных странах, а также при ООН. В 1997—2001 — министр иностранных дел Андорры.

В марте 2005 года принял нынешний пост у Марка Форне Мольне, выиграл выборы в апреле и 30 мая был одобрен Генеральным советом долин Андорры.
 

Премьер-министры Андорры
Министры иностранных дел Андорры
Политики XXI века
Послы Андорры в Великобритании
Послы Андорры в Швейцарии
Экономисты Андорры
Послы Андорры в Европейском союзе
Выпускники Фрибурского университета